Kibar ist der Familienname der folgenden Personen:

 Erika Kibar (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Mustafa Kibar (* 1964), türkischer Nuklearmediziner und Rektor der Çukurova Üniversitesi 
 Osman Kibar (1909–1986), türkischer Geschäftsmann und Politiker, Bürgermeister von Izmir 

siehe auch
 al-Kibar-Reaktor
 Kibar Feyzo